CLiki est un moteur de wiki open source écrit en Common Lisp.

La première version, développée entre 2002 et 2005, fonctionnait avec le serveur web Araneida. La version 2 est une réécriture complète, qui dispose de nouvelles fonctionnalités, notamment dans le domaine de la protection anti-spam. Elle fonctionne avec le serveur web Huchentoot, également écrit en Common Lisp.

Notes et références

Liens externes 
 Site de CLiki
 Syntaxe de Cliki

Wiki